An-Niha (Idlib)
 An-Niha (Tartus)